Argišti (auch Argischti) ist der Name folgender Personen:

  Argišti I., urartäischer König um 785 v. Chr. bis 763 v. Chr.
 Argišti II., urartäischer König um 714 v. Chr. bis 685 v. Chr.